punkt osobliwy w matematyce
 macierz osobliwa w matematyce
 osobliwość w astronomii
 osobliwość technologiczna w futurologii
 konfiguracje osobliwe w robotyce
 Osobliwość – film z 2022 roku w reżyserii Sebastiána Lelio